

Série télévisée 

 Celebrity est une série télévisée américaine diffusée en 1984.

Cinéma 

 Celebrity est un film de Tay Garnett sorti en 1928 ;
 Celebrity est un film de Woody Allen sorti en 1998.

Musique 

 Celebrity, album studio du boys band américain *NSYNC, sorti en 2001.